Der Ausdruck Pirouette hat verschiedene Bedeutungen:

 Pirouette: Eine zentrierte Drehung um die eigene Körperachse
 Pirouette (Blasinstrument): Lippenstütze bei bestimmten Blasinstrumenten
 Pirouette (Magazin): Eissport- und Rollsport-Fachmagazin
Siehe auch:
 Pirouet